Peucestas (en grec ancien ) est un nom macédonien pouvant désigner :
 Peucestas, sômatophylaque d'Alexandre le Grand, devenu satrape de Perside, à l'époque des Diadoques ;
 Peucestas, officier d'Alexandre le Grand qui dirige la garnison de Basse-Égypte en 331 av. J.-C. et qui est tué par le conquérant la même année.